Кочубе́й — село в Тарумовском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Кочубей как единственный населённый пункт в его составе.

Названо в честь комбрига времен Гражданской войны И. А. Кочубея.

История 
В XVIII веке на месте современного поселения располагался «Кара базар» («Черный рынок») — один из крупнейших невольничьих рынков Северо-Восточного Кавказа.

Село Чёрный Рынок, как и соседняя Тарумовка, основано в конце 1760-х годов в соответствии с указом Екатерины II «о водворении в этот незаселенный край русского народа» во второй половине XVIII века на берегу Каспийского моря в устье реки Прорва. Первыми его жильцами оказались крепостные князя А. В. Вяземского. Через несколько лет Кочубей стал центром рыбного промысла, подчиненного астраханским властям.

5 мая 1785 года рескриптом императрицы Екатерины II на имя занимавшего должность генерал-губернатора Саратовского и Кавказского генерал-поручика Павла Потёмкина вместо Астраханской губернии было организовано Кавказское наместничество. Было образовано 6 уездов Чёрный рынок относился к Кизлярскому уезду.

С 1802 года в составе Кавказской губернии. Кавказская губерния была выделена из состава Астраханской губернии указом Александра I. К ней отошли пять уездов, входившие в её состав и ранее, в том числе и Кизлярский.

В 1822 году Кавказская губерния была переименована в Кавказскую область. В 1836 году по запросу статистического отделения министерства внутренних дел во всех округах Кавказской области были составлены «Азбучные списки всем церквам, местечкам, селениям, погостам, деревням и хуторам». Там записано: «Чёрный Рынок (Кизлярский округ) — селение помещичье — 60 дворов, 556 душ обоего пола».

В 1847 году указом императора Николая I Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию, при этом Кизлярский округ стал уездом.

В декабре 1867 года часть Кизлярского уезда, включавшая и Кизляр, и Чёрный рынок, передана из Ставропольской губернии в Терскую область. Оставшаяся часть территории вошла в состав Новогригорьевского уезда с центром в селе Прасковея.

В 1888 году было реформировано военно-народное управление Терской области, был образован Кизлярский отдел. 

С 1921 года Чёрный рынок в составе Терской губернии РСФСР. В ноябре 1922 года ВЦИК передал Кизлярский округ в состав Дагестанской АССР.

В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение Чёрный Рынок переименовано в Кочубей.

С 1962 по 1992 год село имело статус поселка городского типа.

Климат 
Климат Кочубея — континентальный, с сухой, слабо-морозной и малоснежной зимой и жарким, засушливым летом. Летние температуры — одни из самых высоких в России. Такой климат характерен для Прикаспийской низменности.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Средства массовой информации 
В селе действует телеканал «ТВ КОЧУБЕЙ», созданный при поддержке МО «Тарумовский район» и Администрации села МО «Села КОЧУБЕЙ». Телеканал вещается по всему Тарумовскому району и был основан в 2010 году. Также в селе выпускается газета «Рассвет».

Инфраструктура 
В селе функционируют одна больница, 3 школы, полицейский участок, пожарная часть, почта, рынок, железнодорожный вокзал, спортивный комплекс (футбольная и баскетбольная площадки).

Образование 
В селе есть 3 школы КСОШ № 1, КСОШ № 2 и школа интернат. Во всех школах учатся более 1500 детей. Каждый год все 3 школы выпускают более 100 выпускников, а набирают 300 учеников. В селе есть 2 садика «Солнышко» и «Чебурашка».

Религия 
 Христианство
 Храм Николая Чудотворца и воскресная школа

 Ислам
 3 мечети и одно медресе.

Известные уроженцы 
 Калинин Константин Николаевич — Герой Советского Союза.

Топографические карты 
  (на карте обозначен как посёлок)

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тарумовского района
Бывшие посёлки городского типа Дагестана
Муниципальные образования Тарумовского района
Сельские поселения Дагестана